Like Love (Nessuna via d'uscita) – romanzo poliziesco del 1962 di Ed McBain
 Like Love – webserie cinese del 2014 a tematica omosessuale